Laudadio est un patronyme porté notamment par :
 Felice Laudadio (1944-), écrivain, scénariste, producteur et journaliste italien ;
 Francesco Laudadio (1955-2005), réalisateur et scénariste italien.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien